Михаил Николаевич Андруся́к (р. 1955) — советский и украинский прозаик, публицист, переводчик.

Биография 
Родился 5 декабря 1955 года в селе Вербовцы (ныне Городенковский район Ивано-Франковская область, Украина). После сельской восьмилетки, которую окончил в 1971 году, продолжил обучение в Коломыйском техникуме механической обработки древесины (1971—1975). Потом была ещё в 1978 году мореходная школа в городе Пярну (ныне Эстония).

В 1985 году окончил КГУ имени Т. Г. Шевченко. Работал, преподавал, занимался просветительской деятельностью. Приложил руки к созданию в Коломые издательства «Возраст», а с 1993 года — является директором Коломыйской типографии, впоследствии — председатель правления ОАО «Коломыйская типография». Член НСЖУ (с 1991 года), член НСПУ (с 1995 года).

Творческие достижения 
Кроме просветительско-издательской деятельности, Михаил Андрусяк посвятил себя литературе. Пробовал себя в поэзии, на переводческой ниве и журналистике.

Награды и премии 
 Премия имени Василия Стефаника
 Национальная премия Украины имени Тараса Шевченко (2010) — за документально-художественную трилогию «Братья грома», «Братья огня» и «Братья просторов»

Источники 
 Новітня історія України. Галичина. Т. 1, Київ, 2004, ISBN 966-7953-47-5, стор. 29

Ссылки 
 Творчество Михаила Андрусяка на ресурсе ukrcenter.com 
 Про Михаила Андрусяка и его произведения 
 Лауреат Шевченковской премии Михаил Андрусяк о героях и предателях и о своих книгах. Украина Молодая. № 142 по 26.09.2012. 

Выпускники Киевского университета
Члены Национального союза журналистов Украины
Члены Национального союза писателей Украины